Bauck ist der Familienname von:

 Anna Brentano-Bauck (1853–nach 1898), deutsche Schriftstellerin
 Dean Bauck (* 1954), kanadischer Hochspringer
 Elisabeth Bauck (1875–nach 1937), deutsche Schriftstellerin
 Jeanna Bauck (1840–1926), schwedisch-deutsche Landschaft- und Porträtmalerin
 Joachim Bauck (1941–2009), deutscher Landwirt und Demeter-Pionier
 Matthias Andreas Bauck (1765–1835), deutscher Musikpädagoge und Kirchenmusiker

Siehe auch:
 Pauck